K-Car bezeichnet:

 Kei-Car, eine Kategorie von Kleinstautomobilen in Japan (Aussprache von jap. , kei und englisch  fast identisch)
 Chrysler K-Cars, eine Modellfamilie der US-amerikanischen Automobilhersteller Chrysler, Dodge und Plymouth („K-Plattform“)